Akdemir steht für:
 Akdemir (Name), türkischer Familienname
 Akdemir (Pertek), Dorf in der Provinz Tunceli